I comuni delle Isole Baleari sono pari a 67.

Lista

Fonti 
Instituto Nacional de Estadística

Baleari